Pierrekondre (Para), oorspronkelijk 'Kumbasi', inheems dorp in Para, Suriname
 Pierrekondre (Marowijne), inheems dorp in Marowijne, Suriname